Les Boito sont une famille italienne, aux rangs desquels on compte : 
 Arrigo Boito, librettiste et compositeur italien
 Camillo Boito (1836-1914), écrivain et architecte-restaurateur italien